Niemcy:
 Stauden – część Parku Natury Augsburg – Westliche Wälder
 Stauden – wspólnota administracyjna w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Augsburg

Zobacz też:
 Staude